Bractwo Akaszy (ang. Akashic Brotherhood) jest fikcyjną Tradycją magów z gry fabularnej Mag: Wstąpienie. 

Bracia Akaszy wierzą w jedność umysłu jednostkowego i umysłu Wszechświata. Choć jest to idea buddyjska (propagowana w szczególności przez szkołę Czittamatra), tradycja ta obejmuje raczej eklektyczną mieszankę mistycyzmu dalekowschodniego. Składają się na nią prócz buddyzmu także elementy wedanty, taoizmu, Zen i ich wariacji.

Mistycy z Bractwa podzielają pogląd wspólny większości tradycji mistycznych świata, mianowicie, że wewnętrzny mikrokosmos człowieka (Akaszyci mówią o jego umyśle) i makrokosmos natury są wzajemnymi odbiciami. Jednak w odróżnieniu od hermetycznego "Jako w Niebie, tak i na Ziemi", wyznają oni pogląd, że Wszechświat jest w zasadzie iluzją, a rzeczywistość to Akaśa, czyli pustka (nazywana w buddyzmie Śiunjata, w wedancie - Brahmanem a Dao w taoizmie).

Bracia Akashic koncentrują się na ćwiczeniu umysłu. Ich celem jest osiągnięcie jedności zarówno z wewnętrznym jak i zewnętrznym kosmosem, spokojnej transcendencji w kreatywnej pustce umysłu Wszechświata. By to osiągnąć stosują różnorodne techniki, m.in.: sztuki walki (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne), kontemplacje i medytacje. 

Większość z tych praktyk oprócz zbliżania maga do Oświecenia ma też bezpośredni wpływ na życie w normalnym świecie. Ćwiczenia fizyczne wyrabiają świadomość energii i kontrolowanie przepływu Qi. Dzięki temu Akaszycy mają renomę niekwestionowanych mistrzów sztuk walki - potrafią robić rzeczy normalnie zarezerwowane dla filmów kanonu Wuxia. Umiejętność kierowania Qi pozwala im także uzdrawiać i w inny sposób wpływać na ciało i umysł, a świadomość esencji Wszechświata - wyczuwać rytm kosmicznej harmonii, przez co z działają przez Wu wei - instynktownie i bez wysiłku.

Bibliografia 
 Tradition Book: Akashic Brotherhood - 

Mag: Wstąpienie

en:Mage: The Ascension#Council of Nine Mystic Traditions